Хоэнварт:

 Хоэнварт  — община, район Пфаффенхофен-на-Ильме земли Бавария, Германия.
 Хоэнварт — община, район Кам земли Бавария, Германия.
 Хоэнварт-Мюльбах-ам-Манхартсберг — ярмарочная община в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Хоэнварт, Сигизмунд фон (1745—1825) — епископ Линца и натуралист.